MESS (сокращение от Multiple Emulator Super System) — эмулятор для многих игровых консолей и компьютерных систем, основанный на ядре MAME.

Основное назначение MESS — сохранить историю десятилетий компьютерных программ и видеоигр. MESS позволяет запускать программы для устаревших систем, с тем чтобы информация о них не была утеряна и забыта, несмотря на то, что появилось много новых программ.

В мае 2015 года MESS влился в кодовую базу исходного эмулятора MAME.

Список поддерживаемых систем 

 ABC 80
 ABC 800C/HR
 ABC 802
 ABC 806
 Acorn Electron
 Entex Adventure Vision
 Amiga 500
 Amstrad 464plus
 Amstrad 6128plus
 Amstrad/Schneider CPC464
 APEXC (as described in 1957)
 APF Imagination Machine
 APF M-1000
 Apple III
 Apple IIc
 Apple IIe
 Apple II
 Apple I
 Apple IIgs
 Aquarius
 Arcadia 2001
 Atari 2600
 Atari 400
 Atari 5200
 Atari 7800
 Atari 800
 Atari Jaguar
 Atom
 Bally Professional Arcade
 BBC Micro
 BeBox Dual603-66
 C65 / C64DX
 Channel F
 Chess Champion MK II
 ColecoAdam
 ColecoVision
 Color Computer
 Colour Genie EG2000
 Commodore 128
 Commodore 16/116/232/264
 Commodore 30xx
 Commodore 40xx
 Commodore 64
 Commodore 80xx
 Commodore B128
 Commodore Max (Ultimax/VC10)
 Commodore SP9000/MMF9000
 Compis
 Concept
 CPS Changer
 DAI Personal Computer
 Dragon Beta Prototype
 Enterprise 128
 Exidy Sorcerer
 Famicom
 FunVision
 Galaksija
 Game Gear
 Game Boy
 Game Boy Color
 Sega Mega Drive / Sega Genesis
 Geneve 9640
 IBM PC
 IBM PC/AT
 Indigo2
 Indy
 Intellivision
 IRIS Indigo
 Jupiter ACE
 Kaypro 2x
 KC 85/3
 KIM-1
 Laser 110
 Laser 128
 Laser 200
 Laser 210
 Laser 310
 Laser 350
 Lisa2
 Atari Lynx
 Macintosh Plus
 Macintosh SE
 Master System
 MC-10
 MegaDuck/Cougar Boy
 Micro Professor 1
 Microbee 32 IC
 Microtan 65
 MSX
 MSX2
 MSX2+
 Memotech MTX512
 MZ-700
 Nascom 1
 NC100
 Nintendo Entertainment System
 Odyssey²
 Oric 1
 PC Engine/TurboGrafx 16
 PC-8801 MKIISR
 PC/AT
 PDP-1
 PET2001/CBM20xx Series
 Philips P2000T
 PK-01 Lviv
 PMD-85.1
 Pocket Computer 1251
 Pocket Computer 1350
 Pocket Computer 1401
 Pocket Computer 1403
 Primo A-32
 QL
 SAM Coupé
 Sony PlayStation
 Sord M5
 Super Game Boy
 Super Nintendo Entertainment System
 Supervision
 Superboard II Model 600
 SVI-318
 Tatung Einstein TC-01
 Telmac TMC-600
 TI Avigo 100 PDA
 TI Model 990/10 Minicomputer System
 TI Model 990/4 Minicomputer System
 TI-81
 TI-85
 TI-86
 TI-99/8 Computer
 TI99/4 и TI99/4A
 TM 990/189 University Board microcomputer with University Basic
 Tomy Tutor
 TRS-80 Model I
 TurboGrafx 16
 TX-0 original demonstrator
 TX-0 upgraded system
 VC 4000
 Vectrex
 VIC20
 Cambridge Z88
 ZX Spectrum
 ZX Spectrum 128
 ZX-80
 ZX-81

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт MESS

Эмуляторы
Эмуляторы для Windows